Борис де Грейф (; ) — колумбийский шахматист, международный мастер (1957).

Чемпион Колумбии 1951 года.

В составе национальной сборной участник 9-и Олимпиад (1954—1958, 1966, 1970—1978). Участник межзонального турнира в Портороже (1958) — 20-е место.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Бориса де Грейфа на сайте 365chess.com
 Личная карточка Бориса де Грейфа на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Колумбии
Участники шахматных олимпиад